Kirrberg (Duitsland), een plaats in de gemeente Homburg in de Duitse deelstaat Saarland
Kirrberg (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin